Chaska ( — «Венера») — перуанская группа, играющая в жанре фолк-метал. Основана в 2002 году.

История 
Первый концерт группы состоялся летом 2002 года в Арекипе.

В декабре 2002 года коллектив принял участие в соревновании, проводимой местной радиостанцией и получил в качестве награды право на запись двух песен в звукозаписывающей компании.

В феврале 2003 года группа выпускает демо под названием «Chaska», в которое вошли две песни «Sweet Lover» и «Imperio Caido». С этой демозаписью группа выступает по всему Перу и ближним странам. Одним из концертов был в Арике в Чили, после которого музыканты были приглашены на разогрев к Sepultura в Ла-Пасе в Боливии.

В середине 2005 года группа сняла клип на песню «Imperio Caido» для местной телевизионной программы.
В середине 2007 года на своей странице на MySpace группа представила промо-CD с двумя новыми песнями: «Bicolour Cannibalism» и «Tuta Ch’aska», а дебютный полноформатный альбом «Pururauca» был издан перуанским лейблом «Mythic Productions Metal» в 2009 году. Этот альбом принёс группе широкую известность по всей стране и за рубежом.

Состав

Текущий состав 
 Карло Алонсо Рафо / Carlo Alonso Raffo — вокал, гитара (с 2002-)
 Marcelo Huacpe — народные инструменты (c 2006-)
 Carlos Llosa — бас-гитара (c 2009-)
 Fabian Flores Castro — ударные, (с 2011-)
 Christian Aguirre — гитара (с 2012-)

Издания

Дискография

Видеоклипы 
 Imperio Caido (2005)
 Bicolour Cannibalism (2009)

Ссылки 

 
 
 
 

Рок-группы Перу
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году